Татьяна Антошина: 
 Антошина, Татьяна Андреевна (род. 1982) — российская шоссейная велогонщица.
 Антошина, Татьяна Константиновна (род. 1956) — российская художница.